55 Рака b 
 BD-10 3166 b 
 CoRoT-Exo-2 b 
 HD 102195 b 
 HD 108147 b 
 HD 109749 b 
 HD 118203 b 
 HD 120136 b 
 HD 149026 b 
 HD 149143 b 
 HD 168746 b 
 HD 179949 b 
 HD 185269 b
 HD 187123 b
 HD 188753 Ab
 HD 189733 b
 HD 209458b
 OGLE-TR-3 b
 TrES-1 b
 TrES-2 b
 WASP-1b
 WASP-2b
 XO-1 b
 XO-2 b

Див. також 

 Гарячий Юпітер
 Список екзопланетних систем

Гарячі юпітери
Списки астрономічних об'єктів